Gorovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Горово) :
Gorovo, village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Gorovo, village bulgare de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan.